Серге́й Глу́хов:
 Глухов, Сергей Алексеевич (1950—2008) — советский хоккеист.
 Глухов, Сергей Андреевич (род. 1993) — российский кёрлингист.
 Глухов, Сергей Николаевич (род. 1967) — российский игрок в хоккей с мячом.